Le nom Möbius (prononcé en français :  ; en allemand : ), également orthographié Moebius ou Mœbius, peut désigner :

Personnalités 

 August Ferdinand Möbius (1790-1868), un mathématicien allemand (saxon). Il a laissé son nom à plusieurs objets mathématiques :
 le ruban de Möbius (ou bande de Möbius)
 la fonction de Möbius et la formule d'inversion de Möbius
 les transformations de Möbius
 la transformée de Möbius
 Karl Möbius (1825-1908), un zoologiste allemand, l'un des initiateurs de l'écologie, qui a inventé en 1877 dans le cadre d'une étude sur les bancs d'huîtres le concept de biocénose ; 
 Karl Möbius (tankiste) est un tankiste allemand crédité de la destruction de plus de 100 chars ;
 Paul Julius Möbius (1853-1907), un neurologue allemand, qui a le premier décrit le Syndrome de Möbius (ou de Moebius), une maladie orpheline (développement incomplet de certains nerfs crâniens) ;
 Rolf Moebius (1915-2004), acteur allemand ;
 Mœbius est le pseudonyme de Jean Giraud (1938-2012), un dessinateur et scénariste de bande dessinée.

Œuvres

Cinéma 

 Möbius, film français d'Éric Rochant sorti en 2013 ;
 Moebius, film argentin de  sorti en 1996 ;
 Moebius, film sud-coréen de Kim Ki-duk sorti en 2013.

Littérature 
 Mœbius, une revue littéraire québécoise ;
 Silent Möbius, une série de mangas et d'animes ;
 L'Anneau de Moebius, roman policier de Franck Thilliez.

Spectacle 
 Möbius, un spectacle de la compagnie XY.

Personnage 
 Moebius, le Gardien du temps, un personnage de la série de jeux vidéo Legacy of Kain. Moebius Valorplate, un personnage de jeux vidéo  Godfall .

Musique 
 Moebius un groupe de musique du courant death metal progressif/djent

 Möbius un album du rappeur suisse Rounhaa

Transports 
 Möbius est le nom du réseau de transport de l'agglomération du Grand Angoulême.

Entreprise 
 Mobius Motors, société kényane de fabrication d'automobiles fondée en 2010

Notes et références 

Patronyme allemand